Stadstoren (Venlo) - voormalige toren in Venlo
 Stadstoren van Enns - toren in Enns, Oostenrijk
 Stadstoren van Innsbruck - toren in Innsbruck, Oostenrijk
 Stadstoren van Trnava - toren in Trnava, Slowakije